Peruano, vertaald Peruaans, een inwoner uit Peru
 Paso Peruano, ook wel het Peruaanse paard, een gangenpaardenras afkomstig uit Peru
 Peruano (Suriname), ook wel Peruano Village, een dorp in oost-Suriname